El término Cressier puede referirse a:

 Cressier, comuna suiza del cantón de Friburgo. 
 Cressier, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.